БФГ — трёхбуквенная аббревиатура.
 БФГ — «Байкалфинансгруп», «Байкал Финанс Груп» — компания, с 12.2004.
 БФГ — бисфосфоглицерат.
 БФГ — Метатель «Шептунов — Зеленцов», в компьютерных играх оружие массового поражения.
 БФГ — Battles for Glory, онлайн-игра на платформе Lineage II.
 BFG9000 — оружие из Doom.